El término Galáctica o Galactica puede referirse a:

 la feria Galáctica, una feria de inventos y nuevas patentes que se desarrolla anualmente en España;
 la serie televisiva Galactica 1980, serie estadounidense de ciencia ficción;
 la serie televisiva "Battlestar Galactica" (1978), también conocida como "Galáctica, Estrella de Combate" o "Galáctica, Astronave de Combate";
 la serie televisiva "Battlestar Galactica" (2004), que es una nueva versión de la serie anterior;
 la miniserie "Battlestar Galactica" (2003), introductoria de la serie televisiva de 2004;
 la franquicia de medios "Battlestar Galactica", conformada por diversas novelas, películas, series televisivas, webseries, juegos, videojuegos, etc.
 la Enciclopedia Galáctica, una enciclopedia ficticia que contiene el conocimiento acumulado por una civilización intergaláctica;
 la galaxia, un conjunto de estrellas unidos gravitacionalmente.